Bone kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Watampone, kabupatenhuvudort, Sulawesi Selatan, 
 Kabupaten Bone, kabupaten, Sulawesi Selatan, 
 Desa Bone (administrativ by i Indonesien, lat -10,32, long 123,59), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Bone (administrativ by i Indonesien, lat -9,80, long 124,46), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar